Hüls ist die Bezeichnung für:

 einen Stadtteil von Aachen
 einen Stadtteil von Krefeld, siehe Hüls (Krefeld)
 einen Stadtteil von Marl, sierhe Hüls (Marl)
 die Möbelwerke Hülsta-Werke Hüls
 ein früheres Unternehmen Chemische Werke Hüls (CWH), heute Chemiepark Marl
 Degussa-Hüls, ein Vorgängerunternehmen der Evonik Degussa bzw. der Evonik Industries

Hüls ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Hüls, Antonius Hulsius (1615–1685), deutscher Philologe und reformierter Theologe
 Jörg Hüls (1944–2022), deutscher Sportjournalist
 Otti Hüls (* 1942), deutsche Politikerin und ehemalige Landtagsabgeordnete (CDU)
 Peter Hüls (1850–1918), deutscher römisch-katholischer Priester und Theologe
 René Hüls (* 1973), deutscher Künstler und Musiker
 Wilhelm Hüls (auch Wilhelmus Hüls oder Wilhelm Hulsius; 1598–1659), deutscher reformierter Theologe

Siehe auch:
 Burg Hüls, Wasserburg im Krefelder Stadtteil Hüls (Nordrhein-Westfalen)
 Hulsius
 Hülse
 Huls
 Hulls